Khorram Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khorram Rūd (ort), Gilan, 
 Khorram Rūd (vattendrag), Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar